El apellido ruso Alekséiev (o Alekséyev), derivado del nombre Alekséi, puede hacer referencia a:

Gente 
 Fiódor Alekséiev (1753-1824), pintor paisajista ruso;
 Mijaíl Alekséyev (1857-1918), general ruso;
 Nikolái Alekséyev (1912-1984), diplomático soviético;
 Valeri Alekséyev (1929-1991), antropólogo soviético;
 Vasili Alekséyev (1942-2011), levantador de pesas soviético;
 Yevgueni Alekséyev (1946-1987), botánico soviético;
 Yevgueni Alekséyev (1843-1917), militar ruso.

Otros 
 (9933) Alekseev, asteroide del cinturón de asteroides.